Torneo hace referencia a varios artículos:

 Competición (juego), campeonato o Torneo deportivo.
 Torneo medieval, competiciones de caballerías que se desarrollaron en la Baja Edad media y Renacimiento
 Torneo, revista.
 Enfermedad del torneo
 Torneo''', programa de televisión de España emitido entre 1975 y 1979.